The Twilight Saga: Breaking Dawn består av två delar:

 The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 1 – en amerikansk film från 2011
 The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 – en amerikansk film från 2012

Se även 
 Så länge vi båda andas